Logan (Iowa)
Logan (Kansas)
Logan (Novo México)
Logan (Ohio)
Logan (Utah)
Logan (Virgínia Ocidental)

Outros
 Logan (filme) — longa-metragem de 2017 sobre o personagem Wolverine
 Dacia Logan — automóvel fabricado pela romena Dacia

Desambiguações de topônimos